Jimenez kan syfta på:

Geografi

Costa Rica 

 Jiménez (ort i Costa Rica), Limón,

Filippinerna 

 Jimenez, kommun, orra Mindanao, Province of Misamis Occidental,

Mexiko 

 Cadereyta Jiménez (ort), Nuevo León, 
 Jiménez (ort i Mexiko, Coahuila, Jiménez), 
 Jiménez (ort i Mexiko, Chihuahua, Meoqui), 
 Jiménez (kommun i Mexiko, Michoacán de Ocampo), 
 Jiménez (kommun i Mexiko, Tamaulipas), 
 Jiménez (kommun i Mexiko, Coahuila, lat 29,06, long -100,88), 
 Jiménez (kommun i Mexiko, Chihuahua, lat 27,13, long -104,73), 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar